Stara Rijeka (Sanski Most, BiH), naseljeno mjesto u općini Sanski Most, BiH
 Stara Rijeka (Oštra Luka, BiH), naseljeno mjesto u općini Oštra Luka, BiH